Die Abkürzung HH2 steht für

 ein Herbig-Haro-Objekt, siehe HH2 (Herbig-Haro-Objekt)
 ein Projekt der Hamburger Hochbahn zum Betrieb mit Wasserstoff, siehe CUTE
 Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis, zweite Ausgabe 

Abkürzung